Trauma – azon hatás, melyet hirtelen ható külső okok a szervezet szöveteiben előidézhetnek.
 Trauma – negatív, esetleg tragikus élmények hatására kialakult érzelmi állapot

Zene

 Trauma – amerikai heavy metal együttes
 Trauma – lengyel death metal együttes
 Trauma – az I Prevail együttes Grammy-díjra jelölt albuma, 2019.

Film

 Trauma – 1993-as film Dario Argento rendezésében
 Trauma – 2004-es film Marc Evans rendezésében
 Trauma – 2009-től bemutatott amerikai televíziós sorozat
 Trauma – 2010-től bemutatott kanadai televíziós sorozat

Egyéb

 Trauma (videójáték)